Gondang Wetan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gondang Wetan, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Gondang Wetan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar